Naturally může být:

 Naturally – píseň skupiny Selena Gomez & the Scene
 Naturally (píseň, Deborah Gibson) – píseň zpěvačky Debbie Gibsonové
 Naturally (album, JJ Cale) – album hudebníka JJ Calea
 Naturally (album, John Pizzarelli) – album hudebníka Johna Pizzarelliho
 Naturally (album, Sharon Jones & The Dap-Kings) – album skupiny Sharon Jones & The Dap-Kings
 Naturally (album, Three Dog Night) – album skupiny Three Dog Night